Tepehuano (volk), een volk in Mexico
 Tepehuano (taal), de taal van dat volk